Bavaria kan syfta på:

 Bavaria – den kvinnliga symbolgestalten för Bayern och en kolossal bronsstod utanför Ruhmeshalle i München
 Bavaria Film – ett tyskt filmföretag
 Bavaria Fluggesellschaft – ett tidigare flygbolag 1957–1977
 Bavaria Yachtbau – en tysk båttillverkare
 301 Bavaria – en asteroid i huvudbältet